...Taguá pode referir-se a:
 Taguá (material), espécie de argila
 Parachoerus wagneri, mamífero do Chaco
 Ta-Guá, alcunha do Tabajara-Guaíba Futebol Clube